

Geografia 
 Corsano – comune italiano in provincia di Lecce
 Corsano – borgo medievale nel comune italiano di Montecalvo Irpino
 Corsano – stazione ferroviaria nella frazione di Tignano (Apice)
 Corsano – frazione del comune italiano di Tramonti
 Ville di Corsano, anticamente Corsano – frazione del comune italiano di Monteroni d'Arbia

Persone 
 Antonio Corsano (1899-1989) – docente e storico della filosofia italiano
 Felice da Corsano (...-1526) – religioso e beato italiano
 Mirko Corsano (1973) – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano